Das Dameneinzel der Australian Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Steffi Graf und Arantxa Sánchez-Vicario, das Graf in zwei Sätzen gewann. Es war ihr Fünfzehnter Grand-Slam-Turniergewinn.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1994